Рататуй — овочеве рагу
 «Рататуй» — повнометражний мультиплікаційний фільм, створений на студії Pixar в 2007 році.
 «Рататуй» — відеогра базована на фільмі 2007 року